

Макташи — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Макташи — село, Ордабасинський район, Туркестанська область